Агва Гранде има више значења:
 Агва Гранде
 Агва Гранде (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Гранде (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Гранде (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Гранде (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Гранде (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Гранде (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику